Faculdade de Tecnologia Apoena (FTA) foi uma instituição de ensino superior localizada em Fortaleza, Ceará, onde funcionou desde 1998.

A FTA possuia seu campus no bairro Farias Brito, próximo ao Centro de Fortaleza.

Cursos

 Gestão de Recursos Humanos 
 Gestão Hospitalar 

Instituições de ensino superior do Ceará